Фінал Кубка Німеччини з футболу 1970 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1970 відбувся 29 серпня 1970 року. У поєдинку зустрілися «Кельн» з однойменного міста та оффенбаський «Кікерс». Особливістю фіналу стало те, що перемогу здобув «Кікерс» (Оффенбах), представник Регіоналліги, у той час другого за рангом дивізіону німецького футболу.

Учасники

Шлях до фіналу 

«Кельн»

«Кікерс»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1970 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Серпень 1970
1970 у німецькому спорті